De marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 1960 op het stratenparcours in Rome vond plaats op zaterdag 10 september 1960. In totaal namen er 69 atleten deel uit 35 landen. Opmerkelijk bij deze marathon is dat zowel de start en finish niet in het stadion plaatsvonden. De start vond plaats op het Piazza di Campidoglio en de finish was de Boog van Constantijn. De wedstrijd startte aan de eind van de middag en de finish was in de avond waarbij het parcours verlicht was met fakkels.

De Ethiopiër Abebe Bikila won de wedstrijd op blote voeten in 2:15.16,2. Met deze tijd verbeterde hij het olympisch record. Deze tijd was tevens de beste jaarprestatie tot op dat moment. Ook bleef hij een fractie onder het wereldrecord dat sinds 1958 op 2:15.17 stond. De Nederlander Frans Künen finishte als 36e in 2:31.25,0. De Belg Aureel Vandendriessche moest de strijd voor de finish staken.

Records

Uitslag 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 OR - Olympisch record
 WR - Wereldrecord

Mannen 42000
Marathon in 1960